Grædstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Grædstrup (parochie), parochie in Denemarken